71 км, 71-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 71 км — железнодорожный разъезд Куйбышевской железной дороги. Код 630815  
 71 км — железнодорожный разъезд Забайкальской железной дороги.

 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 039710  
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 238368 
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 242128 
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 496834  
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 604327  
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 581322  
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 609320  
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 653855  
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 709355  
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога. Код 755211  
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 773953  
 71 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская   железная дорога. Код 814731

См. также 
 Предтеченск (станция) — бывшая станция Разъезд 71 км Западно-Сибирской железной дороги.